Manikpur może dotyczyć:
 Manikpur – miasto w Indiach w stanie Assam
 Manikpur – miasto w Indiach w stanie Bengal Zachodni
 Manikpur – miasto w Indiach w stanie Uttar Pradesh